Pomarolo ima više značenja:
 Pomarolo (Bergamo)
 Pomarolo (Pjačenca)
 Pomarolo (Trento)